C220, C-220 ou C.220 peut faire référence à :
 Caudron C.220, un avion d’entraînement français ;
 Olympus Camedia C-220 Zoom, un appareil photographique numérique du fabricant japonais Olympus.